O termo Ermida de Nossa Senhora da Saúde pode referir-se a:
 Ermida de Nossa Senhora da Saúde, no concelho de Angra do Heroísmo, Açores
 Ermida de Nossa Senhora da Saúde, no concelho de Vila do Porto, Açores
 Ermida de Nossa Senhora da Saúde, concelho de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa, Açores
 Ermida de Nossa Senhora da Saúde, no concelho de Silves (Portugal)

Desambiguação